Ent může znamenat:

 Star Trek: Enterprise (psáno zpravidla velkými písmeny: ENT)
 Enti – stromům podobná stvoření ze Středozemě
 ent- – v názvosloví organických sloučenin stereochemický deskriptor před názvem, označující opačný enantiomer